Toponímia:
 Vitória (Espírito Santo) és la capital de l'estat brasiler d'Espírito Santo
 Vitória (Salvador), districte de la ciutat brasilera de Salvador 
 Vitória (Porto), freguesia del municipi portuguès de Porto
 Vitória da Conquista, municipi de l'estat de Bahia, al Brasil
 Organitzacions:
 Esporte Clube Vitória, club de futbol de la ciutat brasilera de Salvador
 Vitória Futebol Clube (ES), club de futbol de la ciutat brasilera de Vitória (Espírito Santo)
 Vitória Futebol Clube, conegut com el Vitória de Setúbal, club de futbol de la ciutat portuguesa de Setúbal
 Vitória Sport Clube, conegut com el Vitória de Guimarães, club de futbol de la ciutat portuguesa de Guimarães